Гаплогруппа K2b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 K2b1 : C11869A
 K2b2 : T7310C

Палеогенетика

Эпипалеолит 

 ZBC | IPB001.B/C0101 —  — Турция — 13,642–13,073 cal BCE — М — C1a2 (V20) : K2b.

Бронзовый век 
Андроновская культура
 S15 | Bronze 9 — Solenoozernaïa I, burial 29 — Красноярский край, Россия — 1800–1400 BC — Ж — K2b.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа K2 (мтДНК)